The Solution : groupe de musique américain

 The Solution : album de Mannafest (2001)
 The Solution : album de Beanie Sigel (2007)
 The Solution : album de 9th Wonder et Buckshot (2012)